Щербаковский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Щербаковский сельсовет — в Барабинском районе Новосибирской области.
 Щербаковский сельсовет — в Усть-Таркском районе Новосибирской области.